Саша Коен може да се односи на следеће личности:
 Саша Барон Коен, комичар
 Саша Коен (уметничко клизање), клизачица